

Musica
Joan – album di Joan Baez del 1967

Onomastica
Joan – forma inglese del nome proprio di persona femminile Giovanna
Joan – forma catalana e occitana del nome proprio di persona maschile Giovanni

Personaggi
Joan – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Persone
Joan Linares, noto semplicemente come Joan – ex giocatore di calcio a 5 spagnolo nato nel 1975
Joan dos Santos Nunes, noto semplicemente come Joan – giocatore di calcio a 5 brasiliano nato nel 1976